Fábri András (17. század – 18. század) tanár, költő
 Fábri András (??) ciszteren játszó zenész